Loja est une ville de la province de Grenade, en Espagne.
 Loja est une province de l'Équateur.
 Loja est un canton de cette province.
 Loja est une ville, chef-lieu du canton et capitale de la province..

Une loja est une épicerie-bar au Cap-Vert

Homonymie de toponyme